

Muziek 
 Silence (Blindside), een album van de rockgroep Blindside
 Silence (Delerium), een nummer
 Silence (Marshmello), een nummer
 Silence (Odyssice), een album
 Silence (rockband), een Franse AOR-band
 Silence (Sloveense band), een Sloveense band
 Silence (Sonata Arctica), een album van de Finse powermetalband Sonata Arctica
 Silence (Stephan Eicher), een album van Stephan Eicher
 Silence (Tara MacLean), een album van de schrijver-zanger Tara MacLean
 Silence Records, een Zweeds platenlabel
 The Silence (producer), een Britse muziek- en filmproducer
 The Silence (band), een band uit Leatherhead, die later uitgroeide tot John's Children
 The Sound of Silence, een hit van Simon & Garfunkel

Film 
 The Silence (1963), een film uit 1963
 Chinmoku (film), een film uit 1971 gebaseerd op de gelijknamige roman
 The Silence (1997), een film uit 1997
 The Silence (2000), een Australische film uit 2000
 Silence (2016), een Amerikaanse film uit 2016
 The Silence (2019), een film uit 2019

Boeken 
 Silence (boek), een 13e-eeuws boek van Heldris of Cornwall
 Stilte (roman), een roman uit 1966 van de Japanse schrijver Shusaku Endo
 The Silence (roman), een roman uit 2020 van Don DeLillo

Televisie 
 The Silence (The Twilight Zone), een aflevering van de serie The Twilight Zone
 The Silence (miniserie), een Britse miniserie uit 2010

Overig 
 Silence (geneesmiddel), een product van Omega Pharma, dat snurken tegengaat
 Silence-Lotto, voormalige wielerploeg 
 Silence (computerspel): een computerspel uit 2016 van Daedalic Entertainment
 Silence (1991): een schilderwerk van Luc Tuymans